KV Mechelen mocht in het seizoen 1987/88 voor het eerst Europees spelen. De bekerwinnaar van 1987 versterkte zich in de zomermaanden met onder meer Marc Emmers, Eli Ohana en Pascal De Wilde, en slaagde erin om de finale van de Europacup II te bereiken. Daarin versloeg het Ajax, de ex-club van Aad de Mos, met 1-0 na een doelpunt van Piet den Boer.

Ook in eigen land presteerde KV Mechelen uitstekend. Het team van De Mos werd vicekampioen en bereikte de halve finale van de beker. Daarin werd het over twee wedstrijden uitgeschakeld door RSC Anderlecht. In de loop van het seizoen mocht doelman Michel Preud'homme ook zijn eerste Gouden Schoen in ontvangst nemen.

Selectie

  = Aanvoerder

Technische staf

Transfers

Zomer

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): TeVe-Blad
Sportmerk: adidas

Competitie

Overzicht

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Statistieken

Individuele prijzen
 Gouden Schoen: Michel Preud'homme
 Keeper van het Jaar: Michel Preud'homme

Externe links
Officiële site

KV Mechelen naar seizoen